Osoby o tym nazwisku:
 Dzintars Zirnis – łotewski piłkarz
 Jānis Zirnis – radziecki lekkoatleta
 Jānis Zirnis – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa, działacz komunistyczny